Le  Championnat d'Europe féminin de volley-ball s'est déroulé à Zagreb et Pula en Croatie, du 17 au 25 septembre 2005.

Equipes engagées

Processus de qualification pour la phase finale

Principe de la compétition
Au cours du tour préliminaire, les 12 équipes sont divisées en deux groupes de six, et disputeront des matches en round robin. Les deux premières équipes des deux groupes sont qualifiées pour les demi-finales croisées ( A contre  B ;  A contre  B). Les équipes classées à partir de la  sont éliminées.

Déroulement de la compétition

Composition des groupes

Poule A 

17 septembre

18 septembre

19 septembre

21 septembre

22 septembre

Poule B 

17 septembre

18 septembre

19 septembre

21 septembre

22 septembre

Demi-finales 
24 septembre demi-finales 5-8

24 septembre demi-finales 1-4

Finales 
25 septembre - finale 7-8

25 septembre - finale 5-6

25 septembre - finale 3-4

25 septembre - finale

Classement final

Récompenses individuelles 
MVP:  Dorota Świeniewicz 
Meilleure attaquante :  Elena Godina 
Meilleure serveuse :  Alla Hasanova 
Meilleure contreuse :  Özlem Özçelik 
Meilleure libero :  Valeriya Korotenko
Meilleure passeuse :  Eleonora Lo Bianco
Meilleure receveuse :  Gülden Kayalar

Équipes participantes

























Articles connexes 
Championnat d'Europe de volley-ball masculin

Liens externes 
 Le site de la CEV

2005
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 2005
Sport à Pula
Compétition de volley-ball en Croatie
2005 en Croatie
Volley-ball en septembre 2005